Feest van Christus Koning, een hoogfeest in de Katholieke Kerk
 Christus Koning (titel), een titel van Christus
Standbeelden
 Christus Koning (Almada), Portugal
 Christus Koning (Alkmaar), Nederland
 Christus Koning (Belalcázar), Colombia
 Christus Koning (Cali), Colombia
 Christus Koning (Banholt), Nederland
 Christus Koning (Groningen), Nederland
 Christus Koning (Leeuwarden), Nederland
 Christus Koning (Les Houches), Frankrijk
 Christus Koning (Pachuca), Mexico
 Christus Koning (Świebodzin), Polen
 Christus Koning (Tlalnepantla),  Mexico
 Christus Koning (Zaandam), Nederland
 Christus Koning van El Cubilete, Mexico

Zie ook 
 Christus Koningkerk (doorverwijspagina)
 Cristo Rei (doorverwijspagina)
 Kristus-Koning, een wijk in Brugge, ten noordwesten van het historische centrum